Getty ist der Familienname folgender Personen:

 Aileen Getty (* 1957), US-amerikanische Philanthropin
 Ann Getty (1941–2020), US-amerikanische Verlegerin und Mäzenin
 Balthazar Getty (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Don Getty (1933–2016), kanadischer Politiker
 Estelle Getty (1923–2008), US-amerikanische Schauspielerin
 Gisela Getty (* 1949), deutsche Fotografin und Autorin
 Gordon Getty (* 1933), US-amerikanischer Komponist

 Jeff Getty (1957–2006), US-amerikanischer AIDS-Aktivist

 Keith Getty (* 1974), nordirischer Komponist und Prediger
 Mark Getty (* 1960), US-amerikanischer Unternehmer
 Robert J. Getty (1908–1963), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Talitha Getty (1940–1971), Schauspielerin und Stilikone

Getty steht für:
 Getty Oil, US-amerikanische Öl-Gesellschaft
 J. Paul Getty Museum, Kalifornien
 J. Paul Getty Trust, Los Angeles, Kalifornien
 Getty Center, Kunstmuseum und Forschungsinstitut in Los Angeles
 Getty Images, US-amerikanische Bildagentur
 Getty Thesaurus of Geographic Names, Datenbank
 Getty Villa, Museumsgebäude in Pacific Palisades, Los Angeles

Siehe auch:
 Gettys